Isla San Lucas kan syfta på följande platser:

Costa Rica 

 Isla San Lucas, Costa Rica, Puntarenas,

Mexiko 

 Isla San Lucas, Mexiko, Sinaloa, 

Robotskapade Costa Ricaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar